

Patronyme 

 Ambrose Philips (1674-1749), poète anglais ;
 Anya Philips (? -1981), figure de la scène no wave new-yorkaise ;
 Dan Philips (1939- ), président de la Ligue des Noirs du Québec ;
Edith Philips (1892-1983), femme de lettres américaine ;
 Frits Philips (1905-2005), industriel néerlandais ;
 Gina Philips (1975- ), actrice américaine ;
 John Philips (1676-1709), poète anglais ;
 Judson Philips (1903-1989), écrivain américain de romans policiers ;
 Katherine Philips (1631-1664), poétesse anglo-galloise ;
 Lee Philips (1927-1999), réalisateur, acteur, scénariste et producteur américain ;
 Mary Philips (1901-1975), actrice américaine ;
 Nathaniel George Philips (1795-1831), peintre et graveur anglais ;
 Peter Philips (1560 ou 1561-1628), prêtre catholique, compositeur, virginaliste et organiste anglo-flamand.

Toponyme 

 Phillips, village américain du Nebraska.

Autres 
Philips peut désigner aussi :
 La société Philips, un des plus grands groupes mondiaux en matière d'électroménager, d’équipement médical et d’éclairage ;
 La Philips Arena, salle omnisports située dans le centre-ville d'Atlanta en Géorgie ;
 Le Philips Stadion, stade du club du PSV Eindhoven, club de football ;
 Le Philips VG5000µ, ordinateur créé par la société Philips en 1984 ;
 La Plaque Philips, récompense remise annuellement à un joueur de hockey sur glace de la ligue de hockey junior majeur du Québec ;
 Le Team Philips, catamaran à voiles innovant utilisant le concept de perce-vagues.

Homonymie de patronyme